Грегуа́р Детре́ (; род. 22 мая 1981) — французский гандболист. В 2005—2013 годах — игрок сборной Франции.

Карьера

Клубная 
Грегуар Детре начинал свою карьеру в 2001 году, в французском клубе Ним. В 2008 году Грегуар Детре переходит в Шамбери, с которым становился 4 раза вице-чемпионом, 2 раза был финалистом кубка Франции.

В сборной 
Грегуар Детре выступал за сборную Франции с 2005 по 2013 год. Всего за сборную Франции Грегуар Детре сыграл 55 матчей и забросил 48 голов.

Награды 
 Серебряный призёр чемпионата Франции: 2009, 2010, 2011, 2012
 Финалист кубка Франции: 2009, 2011
 Финалист кубка Французской Лиги: 2011
 Победитель чемпионата Европы: 2010

Статистика

Ссылки 
 http://www.lnh.fr/lidl-starligue/joueurs/gregoire-detrez
 https://web.archive.org/web/20160521050301/http://www.chamberysavoiehandball.com/joueurs/gregoire-detrez
 Официальная страница на Facebook
 
 http://www.eurohandball.com/ec/cl/men/2009-10/player/527006/Gregoire+Detrez 
 http://handnews.fr/tag/gregoire-detrez/ 

Гандболисты по алфавиту
Гандболисты Франции
Игроки сборной Франции по гандболу
Чемпионы Европы по гандболу
Игроки ГК «Ним»
Игроки ГК «Шамбери»
Игроки ГК «Феникс» Тулуза
Игроки ГК «Шартр Метрополь»